Štitari (gmina Berane) – wieś w Czarnogórze, w gminie Berane
 Štitari (gmina Cetynia) – wieś w Czarnogórze, w gminie Cetynia
 Štitari (gmina Nikšić) – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić